One More Night est une chanson de Phil Collins sortie le  ;
One More Night est une chanson du groupe Maroon 5 sortie le .